La bataille de Mossoul peut faire référence à :
 La bataille de Mossoul (2004) ;
 La bataille de Mossoul (2014) ;
 La bataille de Mossoul (2016-2017).